Доразведка — многозначное понятие:
 Доразведка (геол.) — дополнительная разведка малоизученных районов месторождений, которая проводится после отработки уже разведанных участков.
 Доразведка (воен.) — тактическая разведка, проводимая для уточнения и дополнения имеющихся данных перед началом выполнения боевой задачи.

Примечания